Аэропорт Каяни  расположен в Палтаниеми, Каяни, Финляндия, примерно в 7 км к северо-западу от центра города Каяни.

Авиакомпании и направления

Статистика

Примечания

Ссылки

 Finavia – Kajaani Airport
 AIP Finland – Kajaani Airport
 
 
 
 

Аэропорты Финляндии
Транспорт Каяани